Miejscowości i miejsca:
 Iglesias – miejscowość we Włoszech
 Iglesias – stacja kolejowa w ww. miejscowości
 Prowincja Carbonia-Iglesias we Włoszech

 Iglesias – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León

Ludzie:
 Alberto Iglesias – hiszpański kompozytor
 Arsenio Iglesias – hiszpański trener piłkarski
 Enrique Iglesias – hiszpański piosenkarz
 Julio Iglesias – hiszpański piosenkarz i kompozytor
 Gil Carlos Rodríguez Iglesias – hiszpański prawnik
 Pablo Iglesias Posse (1850–1925) − hiszpański działacz marksistowski i polityk lewicowy 
 Pablo Iglesias Turrión (ur. 1978) − hiszpański dziennikarz, politolog i polityk lewicowy
 Ramon Iglesias Navarri – hiszpański duchowny
 Ramona Trinidad Iglesias-Jordan – Portorykanka, według Księgi rekordów Guinnessa najstarsza osoba na świecie w latach 2003-2004